La Chapelotte steht für:

 La Chapelotte, Gemeinde im Département Cher, Frankreich
 La Chapelotte, ehemalige Gemeinde im Département Haute-Saône, Frankreich, heute Teil der Gemeinde Auvet-et-la-Chapelotte
 Col de la Chapelotte, Passübergang in den Vogesen, Frankreich